peut désigner :
 la  (Allemagne nazie)
 la  (États-Unis)
 la  (États-Unis)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  (Pakistan)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Ukraine)
 la  (Union soviétique puis Biélorussie)
 la  (Union soviétique)